Вну́трішньорегіона́льний тури́зм (туризм окремими регіонами країни проживання) — туристична діяльність, характерна для конкретного регіону чи сукупності регіонів конкретної країни з однотипними умовами розвитку туризму та подібним рівнем туристичної освоєності. Пріоритетне значення для регіонального туризму має розвиток туристського продукту та послуг регіонів з найбільшим потенціалом туристських ресурсів, наприклад гірські зони, приозерні, приморські, прирічкові території, заказники, заповідники. Спеціалізація даних регіонів на виробництві туристського продукту, забезпечення його ефективного формування, просування і реалізації сприяє вирішенню ряду важливих регіональних завдань, таких як: створення робочих місць, підвищення доходів регіонального бюджету, стимулювання розвитку галузевої економіки (сільського господарства, транспорту, зв'язку, торгівлі, виробництва споживчих товарів, розвиток віддалених економічно відсталих районів тощо).

Джерела 
 Сучасні різновиди туризму: навч. посіб./М. П. Кляп, Ф. Ф. Шандор. — : Знання, 2011. — 334 с. ISBN 978-966-346-854-9 (серія) ISBN 978-966-346-730-6

Туризм